Gutenbrunnen bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Gutenbrunnen (Altendorf), Ortsteil der Gemeinde Altendorf SZ, Schweiz
 Gutenbrunnen (Gonten), Ortsteil der Gemeinde Gonten, Schweiz
 Gutenbrunnen (Lenk), Bäuert an der Lenk, Schweiz
 Gutenbrunnen (Schübelbach), Ortsteil der Gemeinde Schübelbach, Schweiz
 Gutenbrunnen (Trippstadt), Ortsteil der Ortsgemeinde Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Siehe auch:
 Schloss Gutenbrunnen
 Gutenbrünnen
 Gutenbrunner Bach
 Gutenbrunner Porzellanmanufaktur